III Интернационал  — популярное именование объектов в честь Коммунистического интернационала, известного также как Третий Интернационал и т. п.

 III Интернационал — то же, что и Коммунистический интернационал.
 «III Интернационал» — ледокол русского и советского флота, построен в 1909 году, эксплуатировался под разными названиями до 1958 года.
 III Интернационал — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 III Интернационал — посёлок в Баганском районе Новосибирской области.

См. также 
 Третий Интернационал (значения)
 Улица III Интернационала